Archienchytraeus levinsenii är en ringmaskart som beskrevs av Eisen 1878. Archienchytraeus levinsenii ingår i släktet Archienchytraeus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
levinsenii